hCG (human chorionic gonadotropin) – ludzka gonadotropina kosmówkowa
 HCG (Hickson Compact Group) – katalog astronomiczny zwartych grup galaktyk